Аллсвенскан 1949/50 — 26-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1949/50 року розпочався 29 липня 1949 року й завершився 4 червня 1950 року.

Чемпіоном Швеції став клуб Мальме ФФ.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Глядачі 
Найбільшу кількість глядачів зібрав наступний матч:
39 023: Юргорден – Мальме ФФ 0:3, 16 жовтня 1949

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція